De Copa CONMEBOL 1996 was de vijfde editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was CA Rosario Central uit Argentinië. Zij werden in de halve finales uitgeschakeld door het eveneens Argentijnse CA Lanús. In de finale versloeg Lanús het Colombiaanse Club Independiente Santa Fe. Dit was de enige keer dat er geen ploeg uit Brazilië in de finale van de Copa CONMEBOL stond.

Deelnemers
Aan deze vijfde editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, twee uit Argentinië, Colombia en Uruguay en één uit de overige zes deelnemende landen. Dit was dezelfde verdeling als in 1995.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 10-12, 18 en 24 september (heen) en op 17-19 september en 1 en 2 oktober (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 16-17 (heen) en op 23-24 oktober (terug). De eerste kwartfinale werd al op 7 en 17 oktober gespeeld.

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 29-30 oktober (heen) en op 13 november (terug).

|}

Finale

 CA Lanús wint met 2–1 over twee wedstrijden.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1996